2013 Голяма награда на Унгария е 28-ото за Голямата награда на Унгария и десети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 28 юли 2013 година на пистата Хунгароринг близо до град Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Унгария